Led Zeppelin North American Tour Summer 1969 е третото концертно турне на английската рок група Лед Зепелин в Северна Америка (САЩ и Канада). То е с начало 5 юли, а последната дата е на 31 август 1969 г.

Дотогава групата печели около 30 000$ за всяко отделно шоу. Според журналиста Крис Уелч:

“На концерта в Ню Йорк присъстваха 21 000 души. Дорс и Айрън Бътерфлай, съпорт на шоуто, бяха „издухани“ от развилнелите се британци“.

История 
Гастролът се запомня с множеството фестивали, на които групата участва. На 21 юли Лед Зепелин са хедлайнъри на Шефър Мюзик Фестивъл в Ню Йорк заедно с Би Би Кинг, на 5 юли – Атланта Интернешънъл Поп Фестивъл, а ден след това – Нюпорт Джаз Фестивъл, на 11 юли – Лоръл Поп Фестивъл, 12 юли – Съмър Поп Фестивъл, 25 юли – Мидуест Рок Фестивъл, 27 юли – Сиатъл Поп Фестивъл, 30 август – Сингър Боул Мюзик Фестивъл и 31 август – Тексас Интернешънъл Поп Фестивал.

Сетлист 
 Train Kept A-Rollin'
 I Can't Quit You Baby
 Dazed and Confused
 White Summer / Black Mountain Side
 You Shook Me
 How Many More Times
 Communication Breakdown
 Long Tall Sally (на 6 юли)

Концерти

Източници 

Музикални турнета на Лед Зепелин